Формула Сильвестра, матричная теорема Сильвестера (названа именем  Дж. Дж. Сильвестера) или интерполяция Лагранжа — Сильвестера выражает аналитическую функцию  матрицы  как многочлен от  в терминах собственных значений и векторов матрицы .  Теорема гласит, что:
,

где  — собственные значения матрицы , а матрицы  
    
являются соответствующими ковариантами Фробениуса матрицы , которые являются матрицами (проекции) многочленов Лагранжа матрицы .

Условия 
Формула Сильвестра применима для любой  диагонализируемой матрицы  с  различными собственными значениями  и любой функции , определённой на некотором подмножестве комплексных чисел, такой что  вполне определена.  Последнее условие означает, что любое собственное значение  находится в области определения  и что любое собственное значение  с кратностью  находится внутри области определения, а сама функция  дифференцируема () раз в точке .

Пример 

Рассмотрим матрицу порядка 2:
.

Эта матрица имеет два собственных значения, 5 и −2. Её  коварианты Фробениуса есть:
.

Формула Сильвестра тогда сводится к:
.

Например, если  определяется выражением , то формула Сильвестра выражает обратную матрицу  как:
.

Обобщение 
Формула Сильвестра верна только для диагонализируемых матриц. Расширение, принадлежащее  и основанное на многочленах эрмитовой интерполяции, покрывает общий случай
,
где .

Краткую форму позже предложил Ганс Швердтфегер:
,
где  являются соответствующими ковариантами Фробениуса матрицы .

См. также 
 Присоединённая матрица
 Резольвента интегрального уравнения

Примечания

Литература

Матрицы